El término Villa Hidalgo puede referirse a los siguientes artículos:

  En México
 a Villa Hidalgo, localidad del estado de Durango;
 al municipio de Villa Hidalgo en el estado de Jalisco;
 a Villa Hidalgo, cabecera del municipio anterior;
 a Villa Hidalgo, localidad del estado de Nayarit;
 al municipio de Villa Hidalgo, en el estado de Oaxaca;
 a Villa Hidalgo, cabecera del municipio anterior;
 al municipio de Villa Hidalgo en el estado de San Luis Potosí;
 a Villa Hidalgo, cabecera del municipio anterior;
 al municipio de Villa Hidalgo en el estado de Sonora;
 a Villa Hidalgo, cabecera del municipio anterior;
 al municipio de Villa Hidalgo en el estado de Zacatecas;
 a Villa Hidalgo, cabecera del municipio anterior.